Елісон Дж. Павер (;  1 січня 1953) — американський біолог, доктор філософії, професор кафедри екології та еволюційної біології Корнелльського університету, .

Біографія 
Елісон Дж. Павер здобула ступінь бакалавра в Університеті Аляски в 1979 році, а ступінь доктора філософії у Університеті Вашингтону в 1985 році. Тема дисертації: «Різноманітність рослинних угрупувань, пересування комах і динаміка комахо-переносних хвороб рослин» ().

Вибрані публікації 
 O'Rourke, M.E., K. Rienzo-Stack, and A.G. Power. 2011. A multi-scale, landscape approach to predicting insect populations in agro-ecosystems.  Ecological Applications 21:1782-1791.
 Power, A.G., E.T. Borer, E.W. Seabloom, P.R. Hosseini, C. E. Mitchell, and E. W. Seabloom. 2011. The community ecology of barley/cereal yellow dwarf viruses in Western US grasslands.  Virus Research 159:95-100.
 Borer, E.T., E.W. Seabloom, C.E. Mitchell, and A.G. Power. 2010. Local context drives infection of grasses by vector-borne generalist viruses.  Ecology Letters 13:810-818.
 Hall, G.S., J.S. Peters, D.P. Little, and A.G. Power. 2010. Plant community diversity influences vector behaviour and barley yellow dwarf virus population structure.  Plant Pathology 59:1152-1158.
 Power, A.G. 2010. Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies.  Phil. Trans. R. Soc. B 365:2959-2971.
 Seabloom, E.W., C.E. Mitchell, A.G. Power, and E.T. Borer. 2010. Viral diversity and prevalence gradients in North American pacific coast grasslands. Ecology 91:721-732.
 Borer, E.T., C.E. Mitchell, A.G. Power, and E.W. Seabloom. 2009. Consumers indirectly increase infection risk in grassland food webs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106:503-506.
 Power, A.G. 2008. Community ecology of plant viruses. In: Plant virus evolution (M. Roossinck, ed.). Pp. 15-26. Springer, New York.
 Power, A.G. and C.E. Mitchell. 2004. Pathogen spillover in disease epidemics. The American Naturalist 164:S79-S89.
 Mitchell, C. E. and A. G. Power. 2003. Release of invasive plants from fungal and viral pathogens.  Nature 421:625-627.

Посилання 

Екологи вірусів
Американські вірусологи